Lully hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas 
 Lully (Alta Saboya), comuna francesa del departamento de Alta Saboya.

En Suiza
 Lully (Friburgo), comuna del cantón de Friburgo.
 Lully (Vaud), comuna del cantón de Vaud.
 Lully, localidad de la comuna de Bernex (Ginebra).

Personas 
 Jean-Baptiste Lully, compositor francés del siglo XVII.
Jean-Louis Lully, (1667-1688) compositor francés, hijo menor de Jean-Baptiste.
 Louis Lully, (1664-1734) hijo mayor de Jean-Baptiste, también músico.
 Jean-Baptiste Lully (hijo),(1665-1743), también compositor, e hijo del primero.